Carl Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carl Lake (Kalifornien)
 Carl Lake (Minnesota)
 Carl Lake (Oregon)
 Carl Lake (Utah)